Die Skakligaen 2018/19 war die 14. Saison der Skakligaen und gleichzeitig die 57. Austragung der dänischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach.

Meister wurde das Team Xtracon Køge, das im Vorjahr aus der 1. Division aufgestiegen war und den Titelverteidiger Team Nordea Skanderborg auf den zweiten Platz verwies. Aus der 1. Division war im Vorjahr neben Køge der Skakklubben Evans aus Vejle aufgestiegen, der zusammen mit dem SK 1968 Århus direkt wieder absteigen musste.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der Skakligaen 2018/19.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe wurden ausgetragen am 27. und 28. Oktober, 18. November, 9. Dezember 2018, 12. und 13. Januar, 24. Februar, sowie am 16. und 17. März 2019. In den ersten beiden Runden wurden je drei Wettkämpfe in Vejle und je zwei in Køge ausgetragen, in der fünften und sechsten Runde wurden je drei Wettkämpfe in Ballerup und je zwei in Aarhus gespielt, die beiden letzten Runden wurden zentral in Hillerød ausgerichtet. Die Wettkämpfe der dritten, vierten und siebten Runde wurden dezentral bei den beteiligten Vereinen gespielt.

Tabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Saisonübersicht bei der Dansk Skak Union (dänisch)

Sportveranstaltung in Dänemark
2018
Schachveranstaltung 2018
Schachveranstaltung 2019